White County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 White County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 White County (Georgie) – okres státu Georgie
 White County (Illinois) – okres státu Illinois
 White County (Indiana) – okres státu Indiana
 White County (Tennessee) – okres státu Tennessee